Sappho kan syfta på:

 Sappho (–cirka 570 f.Kr), grekisk poet, se Sapfo
 Sapphos döttrar – svensk konstnärsgrupp bildad 1977
 80 Sappho – asteroid
 Sappho (släkte) – fågelsläkte
 Sappho Point – udde på ön Sydgeorgien
Sappho (pjäs) – österrikiskt teaterstycke från 1818 av Franz Grillparzer

Se även
 Sapho
 Sapfisk strof